Порос може да се отнася за:

 Порос, гръцки остров в Сароническия залив;
 Порос, село в Ном Гревена, Гърция.